Аме́лин (Аме́лина) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Амелин 
 Амелин, Александр Александрович (1962—2012) — советский и российский театральный актёр.
 
 Амелин, Анатолий Гаврилович (1907—1987) — советский учёный в области автоматизации химико-технологических процессов, дважды лауреат Сталинской премии.
 Амелин, Альбин (1902—1975) — шведский художник.
 Амелин, Георгий Иванович (1921—2011) — Герой Советского Союза.
 Амелин, Григорий Григорьевич (род. 1960) — российский литературовед и литературный критик.
 Амелин, Максим Альбертович (род. 1970) — русский поэт, переводчик, литературный критик, издатель.
 Амелин, Михаил Петрович (1896—1937) — советский военный деятель, армейский комиссар 2-го ранга. Член Военного совета НКО СССР.
 Амелин, Николай Михайлович (1893—1959) — сотрудник органов охраны правопорядка и государственной безопасности, полковник.
 Амелин, Станислав Александрович (1975—1996) — Герой Российской Федерации.
 Амелин, Фёдор Степанович (1928—1994) — Герой Социалистического Труда.



Топоним 
 Амелин — хутор в Фатежском районе Курской области России.

См. также